9-й чемпионат России по гандболу проходил с 25 октября 2000 года по 5 июня 2001 года

В чемпионате принимали участие 12 команд. Чемпионом второй год подряд стал московский клуб «ЦСКА-САК».

Участники 

 Виктор-СКА (Ставрополь)
 КАИ-Зилант (Казань)
 Каустик-СКЖДВ (Волгоград)
 Каустик-2 (Волгоград)
 Локомотив-Полет (Челябинск)
 ЛУКОЙЛ-Динамо (Астрахань)
 Нева-Спартак (Санкт-Петербург)
 СКИФ-Роснефть (Краснодар)
 Сунгуль-ВНИИТФ (Снежинск)
 ЦСКА-СпортАкадемКлуб (Москва)
 ШВСМ-ЦСКА (Москва)
 Энергия (Воронеж)

 Московский клуб ЦСКА-САК, под руководством Владимира Максимова, защитил свой чемпионский титул, выиграв золото второй сезон подряд , в финальном турнире армейцы опередили астраханскую команду

Бронзовые медали, впервые в своей истории, завоевала воронежская «Энергия» (главный тренер — Игорь Грицких)

Предварительный этап 
На предварительном этапе, команды сыграли в двухкруговом турнире по туровой системе

Всего состоялось 4 тура:

1 тур (25-31 октября) в г. Воронеж и г. Челябинск

2 тур (15-22 февраля) в г. Волгоград и г. Невинномысск

3 тур (11-18 марта) в г. Краснодар и г. Санкт-Петербург

4 тур (23-29 апреля) в г. Москва и г. Астрахань

Положение команд по итогам предварительного этапа (после 4 тура)

Финальный этап 
По итогам предварительного этапа,участники чемпионата, разделились на две группы по 6 команд, согласно занятых мест

Первая шестерка клубов продолжила борьбу за медали, сыграв ещё 2 финальных тура (по 5 игр в каждом), где с учётом ранее набранных очков определились призёры турнира

Турнир за 1—6-е места 
Итоговое положение команд за 1-6 места (после 32 игр)

Команды, не сумевшие пробиться в первую шестерку на предварительном этапе, продолжили борьбу за 7-12 места, также сыграв ещё 2 финальных тура с учётом набранных ранее очков, где определили аутсайдера сезона, покидающего суперлигу — им стал занявший последнее, 12 место, волгоградский «Каустик-2»

Турнир за 7—12-е места 
Итоговое положение команд за 7-12 места (после 32 игр)

Награды

Чемпионский состав  ЦСКА-Спортакадемклуба - 
Артём Гриценко, Максим Денисенко, Михаил Драчёв, Юрий Егоров, Виталий Иванов, Сергей Игнатов, Алексей Каманин, Алексей Киракосян, Евгений Лушников, Сергей Попов, Александр Сафонов, Сергей Степаненко, Александр Чернявский, Иван Чугай, Максим Щевелёв

Главный тренер - ЗТ СССР Владимир Салманович Максимов

Тренер - ЗТ РФ Владимир Андреевич Кушнир

Высшая лига 
Победителем турнира задолго до финиша стала «Лада-СКА» (Тольятти).

2-е место заняли гандболисты питерского «Адмиралтейца», 3-е — астраханская команда «Автодор-Динамо».
В следующем сезоне «Лада-СКА» заменит в суперлиге «Каустик-2» (Волгоград).

Литература

Примечания 

2000